Digraf (fonetika)
Usmjereni graf